Martina Navrátilová e Andrea Temesvári hanno battuto in finale Steffi Graf e Gabriela Sabatini 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Andrea Temesvári (Campionesse)
 Chris Evert /  Anne White (terzo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (finale)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (terzo turno)
 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (secondo turno)

 Kathy Jordan /  Alycia Moulton (quarti di finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Anne Smith /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (primo turno)
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis-Mangon (terzo turno)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Terry Holladay (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1986